O Bnei Yehuda Tel Aviv Football Club (em hebraico, מועדון כדורגל בני יהודה תל אביב‎ - Moadon Kaduregel Bnei Yehuda Tel Aviv) é um clube de futebol de Israel, sediado em Tel Aviv.

Fundado em 1936, foi promovido à Primeira Divisão nacional em 1959. Suas cores oficiais são laranja e preto.

Títulos

Torneios nacionais 
 Antiga Liga Leumit/Ligat ha'Al (1): 1989-90
 Copa do Estado de Israel (2): 1968, 1981
 Copa Totto: 1991-92, 1996-97
 Liga Leumit (3): 1958-59, 1972-73, 1977-78

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Israel
Clubes de futebol fundados em 1936
Tel Aviv